Bakonyi ist der Familienname folgender Personen:

 Géza Bakonyi (1950–2007), ungarischer Bibliothekswissenschaftler und Hochschullehrer 
 Jutta Bakonyi (* 1966), Politikwissenschaftlerin und Ethnologin 
 Károly Bakonyi (1873–1926), ungarischer Librettist und Drehbuchautor 

 Stefano Bakonyi (1892–1969), ungarischer Chemiker, Schriftsteller und Interlinguist